

Финал кубка Украины по футболу 1996 — финальный матч пятого розыгрыша Кубка Украины по футболу, который состоялся 26 мая 1996 года на НСК «Олимпийский» в Киеве. В матче встретились киевское «Динамо» и винницкая «Нива». Победу одержало «Динамо» со счётом 2:0, благодаря голам Сергея Реброва и Юрия Максимова.

Путь к финалу 

Оба клуба начали выступления с первого раунда (1/16 финала), как участники высшей лиги чемпионата Украины.

Отчёт о матче

Ссылки 
 Протокол матча на официальном сайте ФФУ

Футбол на Украине в сезоне 1995/1996
1996
Финал кубка Украины по футболу 1996
Матчи ФК «Нива» Винница
Футбольные соревнования в Киеве
События 26 мая
Май 1996 года